

Населені пункти та їхні частини
 Заґаце — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Заґаце — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Заґаце — село в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґаце — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Заґаце — частина села Галічани в гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Заґаце — частина села Цишиця-Дольна в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки